Гней Корне́лий Ле́нтул (; умер после 59 года до н. э.) — римский политический деятель из патрицианского рода Корнелиев, претор 59 года до н. э. Руководил судебной коллегией, осудившей коллегу Цицерона по консульству Гая Антония Гибриду.

Биография 
Гней Корнелий был сыном консула 72 года до н. э. того же имени: возможно, был им усыновлён ввиду маленькой с ним разницы в возрасте.

В 60 году до н. э. Лентул вошёл в состав посольства, направленного сенатом в Галлию, чтобы убедить местные племена не присоединяться к гельветам. В следующем году он занимал должность претора: руководил судом (вероятно, по делам о вымогательстве или умалении величия), в котором рассматривалось дело экс-наместника Македонии Гая Антония Гибриды, вследствие чего последний лишился места в сенате.

Лентул, предположительно, мог приходиться отцом консулу 14 года до н. э., Гнею Корнелию Лентулу Авгуру.

Примечания

Литература 
 Münzer F. Cornelius 217 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). — 1900. — Bd. VII. — Sp. 1381.

Корнелии
Клавдии
Военачальники Древнего Рима
Легаты
Преторы
Умершие в I веке до н. э.